Worławki ist der Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Worławki (Górowo Iławieckie) im Powiat Bartoszycki (Worlack, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Worławki (Świątki) im Powiat Olsztyński (Warlack, Kreis Heilsberg/Ostpreußen)